Verina puede referirse a:
Veriña, la parroquia más pequeña del concejo asturiano de Gijón, España; o
Elia Verina, emperatriz bizantina del siglo V.